Millingen aan de Rijn in Gelderland.
 Millingen (Overijssel) in de gemeente Dalfsen in Overijssel.
 Millingen (Rees), een stadsdeel van Rees in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.
 Millingen (Rheinberg), een zeer klein Duits dorp, nu onderdeel van de stad Rheinberg in Noordrijn-Westfalen.

Zie ook 
 Milligen (doorverwijspagina)
 Milligen (Zwolle) (Millingen volgens CBR), een buurt in Zwolle.